Золотой век — метафора, характеризующая период благоденствия человечества или отдельных народов, наивысших достижений в культуре, искусстве, науке и иных направлениях человеческой деятельности. Относится ко многим, разным по продолжительности периодам в истории, обычно для каждой территории или государства своему:

В мифологии 
 Золотой век — представление, присутствующее в мифологии практически всех народов, блаженное состояние первобытного общества, жившего в гармонии с природой.
 Золотой век коми

В истории 
 Золотой век Англии — время правления Елизаветы I
 Золотой век белорусской истории
 Золотой век Голландии
 Золотой век Дании
 Золотой век ислама
 Золотой век Испании
 Золотой век евреев в Испании
 Золотой век Новой Франции — расцвет (первой) французской колониальной империи в Новом Свете (в том числе франкоязычного Квебека) в 1730-х годах.
 Золотой век пиратства
 Золотой век российского дворянства
 Золотой век русской литературы
 Золотой век Симеона — период в истории Болгарии 
 Золотой век голландской живописи
 Золотой век научной фантастики
 Золотой век теории относительности
 Золотой век радио
 Золотой век комиксов
 Золотой век мексиканского кино

В публицистике 
 «Золотой век» — литературно-художественный журнал
 «Золотой век» — раннее название журнала Пробудитесь!

В искусстве

В литературе 
 «Золотой век» — нарратив американского писателя Гора Видала, опубликованный в 2000 году

В балете 
 «Золотой век» — балет Дмитрия Шостаковича, впервые поставленный в 1930 году

В кино 
 Золотой век (фильм) — название нескольких фильмов.

См. также 
 Серебряный век